Cambuquira kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cambuquira (ort), Minas Gerais, 
 Cambuquira (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar